Marcello Durazzo (1633-1710) – cardinale italiano
 Marcello Durazzo (1710-1791) – doge della Repubblica di Genova